Il singolare del torneo di tennis Gerry Weber Open 1997, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Evgenij Kafel'nikov che ha battuto in finale Petr Korda 7-6, 6-7, 7-6.

Teste di serie 

 Evgenij Kafel'nikov (Campione)
 Thomas Muster (quarti di finale)
 Richard Krajicek (secondo turno)
 Boris Becker (semifinali)

 Andrij Medvedjev (primo turno)
 Bohdan Ulihrach (primo turno)
 Michael Stich (quarti di finale)
 Petr Korda (finale)

Qualificazioni

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Gerry Weber Open 1997